Натуральне число 177
 177 рік до нашої ери
 177 рік нашої ери